Hencke ist der Familienname folgender Personen:

 Andor Hencke (1895–1984), deutscher Diplomat und Unterstaatssekretär
 Dankmar Schultz-Hencke (1857–1913), deutscher Chemiker und Physiker
 Harald Schultz-Hencke (1892–1953), deutscher Psychoanalytiker und Vertreter der Neopsychoanalyse
 Johann Hencke (1697–1766), österreichischer Orgelbauer
 Karl Ludwig Hencke (1793–1866), deutscher Amateurastronom und Entdecker der Asteroiden Asträa und Hebe
 davon abgeleitet der Asteroid (2005) Hencke
 Stefan Hencke (* 1962), deutscher Hochschullehrer, Unternehmer und Publizist
 Wilhelm Hencke (1797–1860), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Henke
 Hengge